Hector Munro (1726–1805), 8e laird van Novar, Schots militair in dienst van de Britse East India Company
Hector William Munro (1769–1821), Brits gouverneur van Trinidad tussen 1811 en 1813
Hector Hugh Munro (1870–1916), Brits schrijver, beter bekend onder het pseudoniem "Saki"
Hector Monro (1922-2006), Baron Monro of Langholm, Schots conservatief politicus